Mamacita (diminutif de mamá) est un mot espagnol qui veut dire petite maman, et en argot sud-américain, une femme désirable. Il peut faire référence à :

Musique

Album 
Mamacita, album du boys band coréen Super Junior sorti en 2014 ;

Chanson 
Mamacita, chanson du rappeur américain Travis Scott;
Mamacita, chanson de Mark Medlock sortie en 2009 ;
Mamacita, chanson du rappeur français Ninho sortie en 2017 ;
Mamacita, chanson des Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul sortie en 2020.
Mamacita; chanson de Elzé ML sortie en 2021

Homonymie de titre